Live In Seul Es un álbum en vivo de la banda Megadeth que fue extraído de la presentación grabada en 1998 en Seúl Corea del Sur durante la gira Cryptic Writings World Tour.

Lista de canciones

Integrantes 
 Dave Mustaine - guitarra, voz
 Marty Friedman - guitarra
 David Ellefson - bajo
 Nick Menza - batería

Enlaces externos 
 Sitio oficial de Megadeth

Álbumes de Megadeth
Álbumes de heavy metal
Álbumes de 1999